Skovby Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Skovby Sogn (Nordfyns Kommune)
 Skovby Sogn (Skanderborg Kommune)